Карл Эрик Нильс Линден (; , , Швеция — , , Швеция) — шведский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр по борьбе, двукратный чемпион Швеции (1945, 1948)

Биография 

Родился в 1911 году в Мальмё. Выступал за клубы BK Athén и Brandkårens IK

Представлял Швецию на Олимпийских играх 1948 года, боролся в среднем (до 79 килограммов) весе и сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр. 

См. таблицу турнира

Был разносторонним спортсменом, выступал в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу и бадминтону. 

Умер в 1992 году.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Швеции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Борцы среднего веса